

Geografia

Francia 
 Saint-Oyen – comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)

Italia 
 Saint-Oyen – comune (Valle d'Aosta)

Pagine correlate 
 Saint-Oyens – comune svizzero nel distretto di Morges (Canton Vaud)